Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел[Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации|УПК России]]. В МВД России, как в СК России и МЧС России, предусмотрена правоохранительная и федеральная гражданская госслужба. Относится к государственным военизированным организациям, которые неимеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие<ref>Китая и Индии 100 000 жителей).

История

МВД Российской империи 

 был утверждён манифест Александра I «Об учреждении министерств». Наряду с другими было создано так же и министерство внутренних дел России. Первым министром внутренних дел был назначен граф Виктор Павлович Кочубей. Товарищем министра стал граф Павел Александрович Строганов. Изначально предполагалось, что деятельность министерства будет отделена от охранительной полиции. Однако, после присоединения министерства полиции к МВД в 1819 году этот характер изменился и полиция вошла в его состав. В 1826 году «особенная канцелярия» бывшего министра полиции была выделена в самостоятельное III отделение Собственной Е. И. В. канцелярии; попечение о государственном и народном хозяйстве отошло отчасти в ведение министерств финансов и государственных имуществ.

 года было утверждено новое «Городовое положение», по которому главным органом городского управления является городская дума, а исполнительным органом — городская управа, в чьи обязанности входило заботиться о покрытии расходов на полицию, пожарную часть, воинский постой, устройство и содержание арестантских помещений. Затем, в 1880 году III отделение было возвращено в состав МВД и с тех пор заведовало корпусом жандармов. В 1884 году в МВД было создано Главное управление почт и телеграфов. Заведование тюремной частью передано  года из МВД в министерство юстиции.  года министром внутренних дел утверждается положение «О начальниках розыскных отделений». На следующий день департамент полиции издал циркуляр о разграничении компетенций жандармерий и охранных отделений.

 года император Николай II назначил министром внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина. Министр в то время отвечал почти за всё: за поддержание полицейского порядка, работу почты и телеграфа и достоверность статистики, за обеспечением населения продовольствием, следил за строительством, ведал пожарной частью и местными судами. Назначение на пост министра совпало с началом работы I созыва Государственной думы, открыто выступающей против существующей власти. Столыпин же противостоял оппозиции и настаивал, что «надлежит справедливо и твёрдо охранять порядок в России». Столыпин издал указ о военно-полевых судах, которые рассматривали дела в течение двух дней, а приговор исполняли в течение дня после его объявления. В результате ему удалось утихомирить революционную волну. Он же издал указ, согласно которому крестьянам выдавались паспорта и они уравнивались в правах с остальными сословиями Российской империи.

 года забастовки в Петрограде перерастают в восстание против самодержавия. Тогда на сторону рабочих перешли некоторые армейские части: Павловский, Волынский, Литовский, Преображенский и другие полки. На заседании Петроградской городской думы было объявлено о создании столичной милиции. Повсеместно возникают перестрелки с полицией. В марте 1917 года МВД России перестаёт существовать как единый государственный централизованный орган.  года Временное правительство официально объявило, что важнейшей задачей новой власти является замена полицейских органов народной милицией. Спустя три дня правительство ликвидировало отдельный корпус жандармов.  года было опубликовано постановление Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении Временного управления по делам общественной полиции и обеспечению имущественной безопасности граждан».  года постановлением Временного правительства Временное управление по делам общественной полиции переименовывается в Главное управление по делам милиции (Главмилиция).

Двоевластие

НКВД РСФСР 
 года после вооружённого восстания в Петрограде государственная власть переходит к Всероссийскому Съезду Советов рабочих и солдатских депутатов, исполнительным органом которого является Всероссийский центральный исполнительный комитет. 2-й Всероссийский съезд Советов создал Совет народных комиссаров, который возглавил 13 комиссариатов, в том числе и Народный комиссариат внутренних дел.  года Совнарком РСФСР принял решение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК при СНК РСФСР) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Председателем комиссии назначен Ф. Э. Дзержинский. ВЧК в состав НКВД РСФСР не входила, являясь самостоятельным органом. 10 мая 1918 года коллегия НКВД РСФСР принимает решение, что «милиция существует как постоянный штат людей, исполняющих специальные функции», а уже 15 мая направляет в губисполкомы телеграфное распоряжение об организации штатной рабоче-крестьянской милиции. В марте 1919 года Феликс Дзержинский был назначен наркомом внутренних дел, сохраняя пост председателя ВЧК.

МВД Российского государства 
Во время гражданской войны бывшая Российская империя была разделена на несколько частей. Часть её делили между собой РСФСР и Российское государство под руководством Верховного правителя Александра Колчака. На территории, занимаемой Белой армией, действовали по большей части дореволюционные законы. 15 июля 1918 года было издано положение Временного Сибирского правительства «Об охране государственного порядка и общественного спокойствия», в котором определялась роль министерства внутренних дел. Милиция Временного Сибирского правительства, впоследствии Российского государства подразделялась на наружную, конную, уголовную, лесную, отряд милиции особого назначения (ОМОН) и резерв.

НКВД СССР 
10 июля 1934 года был образован НКВД СССР, в который вошли комиссариаты союзных республик, в том числе и НКВД Советской России.

В составе НКВД были созданы:

 главное управление госбезопасности (ГУГБ);
 главное управление рабоче-крестьянской милиции (ГУ РКМ);
 главное управление пограничной и внутренней охраны (ГУ ПиВО);
 главное управление пожарной охраны (ГУПО);
 главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений (ГУЛАГ);
 отдел актов гражданского состояния (см. ЗАГС);
 административно-хозяйственное управление;
 финансовый отдел (ФИНО);
 отдел кадров;
 секретариат;
 особоуполномоченный отдел.

В тот же день 1934 года наркомом внутренних дел СССР назначен Генрих Григорьевич Ягода. Он занимал этот пост до 26 сентября 1936 года, после чего был назначен накркомом связи СССР, затем был арестован и расстрелян по обвинению в государственной измене. 26 сентября 1936 года его место занял Николай Иванович Ежов, руководящий ведомством до 24 ноября 1938 года. Этот период ознаменовался страшными репрессиями и был прозван «ежовщиной».

Великая Отечественная война 

22 июня 1941 года погранвойска НКВД СССР приняли на себя первый бой, защищая от немецко-фашистских захватчиков Брестскую крепость на западной границе Белорусской ССР, СССР. Её оборона длилась месяц до 23 июля 1941 года. Ни один защитник Брестской крепости не сдался интервентам. Так началась Великая Отечественная война. Гарнизоны 9-й и 10-й дивизий войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, охранявшие транспортные коммуникации на территории Украинской ССР, в глубоком тылу противника длительное время продолжали до последнего солдата оборонять объекты. При обороне Москвы были созданы специальные отряды из милиции и других частей НКВД. 9 октября 1941 года начальник Управления НКВД Москвы издал приказ, в котором говорилось:

19 октября 1941 года Государственный комитет обороны ввёл в Москве осадное положение. В условиях осаждённого города московская милиция была переведена на режим военного времени (двухсменный режим работы по 12 часов, казарменное положение, отмена отпусков) и действовала под девизом: «Милицейский пост — это тоже фронт».

В Ленинграде с 30 июня 1941 года силами ленинградского Управления НКВД была организована заградительная линия с сетью контрольно-пропускных пунктов, создание которых помогло на въезде в город задержать немало вражеских разведчиков. В сентябре 1941 года Вермахт заблокировал все сухопутные дороги к городу. Во время 900-дневной блокады Ленинграда милиционеры и другие сотрудники НКВД принимали активное участие и в боевых действиях в составе частей регулярной Красной Армии и войск НКВД. Сотрудники милиции поддерживали порядок на единственной дороге, связывающей город с «большой землёй» — Дороге жизни. Особое место в работе ленинградской милиции занимала организация МПВО. Каждый район города делился на участки МПВО, соответственно милицейским участкам. Каждый начальник отделения милиции являлся начальником МПВД участка, а участковый уполномоченный — МПВО квартала.

МВД СССР 

Через год после Великой Отечественной войны 15 марта 1946 года V сессия Верховного Совета СССР приняла Закон о преобразовании Совета народных комиссаров СССР в Совет министров СССР, а народных комиссариатов — в министерства. НКВД СССР преобразовывается в Министерство внутренних дел СССР (МВД СССР). 

Указом Президента РСФСР от 20 октября 1991 года все формирования Внутренних войск МВД СССР, дислоцированные на территории РСФСР, были приняты под юрисдикцию РСФСР и подчинены республиканскому МВД.

19 декабря президент РСФСР Борис Ельцин подписал постановление российского правительства о прекращении деятельности МВД СССР на территории Российской Федерации. Согласно этому документу, министру внутренних дел РСФСР было поручено осуществить в срок до 25 декабря приемку зданий и сооружений, материально-технической базы, вооружения и другого имущества, финансовых средств и штатной численности упраздняемого МВД СССР. Все органы, учреждения и организации МВД СССР на территории России были переведены под юрисдикцию Российской Федерации с включением их в систему МВД России.

Санкции 
9 декабря 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Канада внесла в санкционные списки Министерство внутренних дел Российской Федерации из-за «грубых нарушения прав человека». Ранее, глава министерства на момент вторжения Колокольцев также был внесен в санкционные списки всех стран Евросоюза, Канады, Великобритании, США и ряда других стран.

Численность 
Согласно Указу Президента России, от 5 декабря 2022 г. N 878 “Об установлении предельной штатной численности органов внутренних дел Российской Федерации” установлена следующая предельная штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий):

а) с 1 января 2023 г. в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников;

б) с 1 января 2024 г. в количестве 934 011 единиц, в том числе 781 845 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 18 018 федеральных государственных гражданских служащих, 134 148 работников;

в) с 1 января 2025 г. в количестве 938 856 единиц, в том числе 786 299 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 18 037 федеральных государственных гражданских служащих, 134 520 работников.

Система министерства 
В единую централизованную систему МВД России входят:
 органы внутренних дел, включающие в себя полицию
 центральный аппарат МВД России
 территориальные органы МВД России
 образовательные учреждения системы МВД России
 научно-исследовательские организации системы МВД России
 медико-санитарные организации системы МВД России
 санаторно-курортные организации системы МВД России
 окружные управления материально-технического снабжения системы МВД России
 представительства МВД России в иностранных государствах
 иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел
 Главное управление по контролю за оборотом наркотиков
 Главное управление по вопросам миграции
 организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России

Руководство 

Министерство возглавляет министр внутренних дел Российской Федерации, назначаемый указом Президента Российской Федерации. С 2012 года руководит министерством генерал полиции Российской Федерации Колокольцев Владимир Александрович.

Резиденция министра и всего высшего руководства министерства, а также все департаменты и управления расположены в Москве.

Департаменты и управления

Территориальные органы внутренних дел 

На окружном уровне:
 Главные управления МВД России по федеральным округам;
 Управления на транспорте МВД России

На межрегиональном уровне:
 Оперативные бюро МВД России,
 Центры специального назначения МВД России,
 Линейные управления МВД России
На региональном уровне:

 министерства внутренних дел по республикам РФ (22 министерства)
 Главные управления МВД России по иным субъектам Российской Федерации (18 главных управлений)
 Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (единственное Главное управление по двум субъектам Российской Федерации)
 Управления МВД России по иным субъектам Российской Федерации (43 управления)

На районном уровне:
 управления МВД России по районам, городам и иным административно-территориальным образованиям, в том числе по нескольким административно-территориальным образованиям(межрайонные),
 отделы МВД России по районам, городам и иным административно-территориальным образованиям, в том числе по нескольким административно-территориальным образованиям(межрайонные),
 управления МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах,
 отделы МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах
 линейные отделы МВД России,
 управление МВД России на комплексе «Байконур».

Реформирование 2016 года 
5 апреля 2016 года Президент России Владимир Путин заявил о том, что в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации включаются Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба (образовавшие Главные управления МВД по контролю за оборотом наркотиков и по вопросам миграции соответственно), действовавшие до этого как отдельные органы.

На базе внутренних войск МВД России создаётся Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), не входящая в состав МВД России.

Учебные заведения МВД России 
Подготовка среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел ведётся в образовательных учреждениях МВД России. На 2018 год вузы МВД России выпускают около 10 тыс. сотрудников в год.

Обучение высших сотрудников МВД России возможно и в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (Москва).

Университеты МВД России 
 Московский университет МВД России (г. Москва)
 Московский областной филиал (Московская область, п. Старотеряево)
 Рязанский филиал (г. Рязань)
 Тверской филиал (г. Тверь)
 Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар)
 Крымский филиал (г. Симферополь)
 Новороссийский филиал (г. Новороссийск)
 Ставропольский филиал (г. Ставрополь)
 Северо-Кавказский институт повышения квалификации сотрудников МВД России (г.Нальчик)
 Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург)
 Калининградский филиал (г. Калининград)

Академии МВД России 
 Академия управления МВД России (г. Москва)
 Волгоградская академия МВД России (г. Волгоград)
 Нижегородская академия МВД России (г. Нижний Новгород)
 Омская академия МВД России (г. Омск)

Институты МВД России 
 Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России
 Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России (ВИПК) (г. Домодедово)
 Брянский филиал ВИПК (г. Брянск)
 Филиал ВИПК в г. Набережные челны (г. Набережные Челны)
 Филиал ВИПК в г. Пенза (г. Пенза)
 Тюменский юридический институт МВД России (г. Тюмень)
 Барнаульский юридический институт МВД России (г. Барнаул)
 Белгородский юридический институт МВД России (г. Белгород)
 Воронежский институт МВД России (г. Воронеж)
 Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск)
 Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск)
 Казанский юридический институт МВД России (г. Казань)
 Орловский юридический институт МВД России (г. Орёл)
 Ростовский юридический институт МВД России (г. Ростов-на-Дону)
 Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)
 Абаканский филиал заочного обучения Сибирского института (г. Абакан)
 Представительство Сибирского юридического института в г. Кызыле (г. Кызыл)
 Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург)
 Уфимский юридический институт МВД России (г. Уфа)

Ведомственные награды 

 медаль «За доблесть в службе»
 медаль И. Д. Путилина
 медаль «За боевое содружество»
 медаль «За отличие в службе» I, II, III степени соответственно выслуге в 10, 15, 20 лет.
 Обладатель I и II степени имеет право на присвоение звания «ветеран труда» при наличии соответствующей выслуги согласно ФЗ «О ветеранах»
 медаль «За разминирование»
 медаль «За трудовую доблесть»
 Обладатель имеет право на присвоение звания «ветеран труда» при наличии соответствующей выслуги.
 медаль «За смелость во имя спасения»
 медаль «За заслуги в службе в особых условиях»
 медаль «За безупречную службу в МВД».
 Обладатель имеет право на присвоение звания «ветеран труда» при наличии соответствующей выслуги
 медаль «За заслуги в научной и педагогической деятельности»
 медаль «За укрепление международного полицейского сотрудничества»
 медаль «100 лет международному полицейскому сотрудничеству»
 медаль «За вклад в укрепление правопорядка»
 медаль «За разминирование»
 медаль «300 лет российской полиции»
 медаль «200 лет МВД России» (отменена 6 августа 2013 года)
 медаль «70 лет подразделениям экономической безопасности МВД России» (отменена 6 августа 2013 года)
 медаль «100 лет кинологическим подразделениям МВД России» (отменена 6 августа 2013 года)
 медаль внутренних войск МВД «За содействие» (отменена 5 апреля 2016 года)
 медаль «За заслуги в деятельности специальных подразделений» (отменена 6 августа 2013 года)
 медаль «За заслуги в управленческой деятельности» I, II, III степени (отменена 6 августа 2013 года)
 медаль «200 лет внутренним войскам МВД России» (отменена 6 августа 2013 года)
 медаль «За заслуги в авиации» (отменена 6 августа 2013 года)
 медаль «За отвагу на пожаре» (отменена 6 августа 2013 года)
 медаль «За воинскую доблесть» (отменена 6 августа 2013 года)

Нагрудные знаки МВД 

 Памятный жетон НКВД Северной области РСФСР в честь 1-й годовщины Октября. 1918 г.
 «V лет Бакинской рабоче-крестьянской милиции». 1925 г.
 «VI лет рабоче-крестьянской милиции Украинской ССР». 1925 г.
 Служебный знак сотрудника Московского Уголовного розыска. с 1926 г.
 «V лет рабоче-крестьянской милиции Грузинской ССР». 1926 г.
 «V лет рабоче-крестьянской милиции Абхазской АССР». 1926 г.
 «X лет Главному управлению мест заключения». 1927 г.
 «За самоотверженную службу в милиции Крымской Республики». 1927 г.
 Служебный знак сотрудника активного состава Уголовного розыска. с 1927 г.
 «X лет рабоче-крестьянской милиции РСФСР». 1927 г.
 Служебный знак сотрудника Ленинградского Уголовного розыска. с 1928 г.
 «X лет рабоче-крестьянской милиции», г. Нежин, Украинская ССР. 1929 г.
 «X лет исправительно-трудовым учреждениям Украинской ССР». 1929 г.
 «X лет рабоче-крестьянской милиции Украинской ССР». 1929 г.
 Знак «ОСОДМИЛ». 1930 по 1932 гг. «Общество содействия органам милиции и уголовного розыска».
 Знак «БРИГАДМИЛ». С 1932 г. с надписью: «Укрепление совгосударства — дело рук трудящихся».
 «X лет рабоче-крестьянской милиции Азербайджанской ССР». 1930 г.
 «X лет рабоче-крестьянской милиции Армянской ССР». 1930 г.
 «Xлет рабоче-крестьянской милиции Грузинской ССР». 1931 г.
 «За лучшее соблюдение правил дорожного движения». Знак РКМ г. Москвы 1932 г.
 «Почетный работник РКМ» юбилейный знак учреждён 25 ноября 1932 года в честь 15-летия рабоче-крестьянской милиции и вручался за «…беспощадную борьбу с уголовной преступностью».. 23 апреля 1933 года было принято Постановление «Об орденах СССР и союзных республик и нагрудных значках», которым предписывалось все ранее учрежденные знаки, имеющие сходство с орденами, изъять и заменить на новые, утвержденные Президиумом ЦИК СССР. После опубликования постановления был принят новый знак «Почётный работник Рабоче-крестьянской милиции» ХV лет РКМ", которым награждали до 1940 года.
 «Почётный работник Рабоче-крестьянской милиции» ХV лет РКМ" с 1933 по 1940 г.г.
 «Лучшему работнику пожарной охраны НКВД» с 1936 по 1946 гг.
 «Заслуженный работник НКВД» с 1940 по 1946 г.г.
 «Лучшему работнику пожарной охраны МВД» с 1946 по 1962 гг.
 «Заслуженный работник МВД» с 1946 по 1949 г.г.
 «Бригады содействия милиции Советского района г. Москвы». знак 1950 г.
 Знак участкового. Эстонская ССР. 1950—1960 гг.
 «Отличный пограничник МВД» с 1953 по 1957 гг. в период нахождения погранвойск в составе МВД СССР.
 «Отличник милиции». МВД СССР. с 1953 по 1962 г.г.
 «Заслуженный работник МВД» с 1953 по 1962 г.г.
 «Отличник милиции МООП СССР». с 1962 по 1968 г.г.
 «Отличник внутренней службы МООП БССР» с 1962 по 1968 г.г.
 «Заслуженный работник МООП» с 1962 по 1968 г.г.
 «Лучшему работнику пожарной охраны МООП» с 1962 по 1968 г.г.
 «Отличник службы ВВ МООП» с 1962 по 1968 гг. надпись «ВВ МООП».(знак внутренних войск МООП СССР)
 «Заслуженный работник МВД 50 лет» 1967 г. знак к 50-ти летию МВД СССР.
 «Отличник службы ВВ МВД» с 1968 по 1970 гг. надпись «ВВ МВД».(знак внутренних войск МВД СССР)
 «Лучшему работнику пожарной охраны МВД» с 1968 г.
 «Заслуженный работник МВД» с 1968 по1989 г.г.
 «За отличие в службе ВВ МВД». I и II степеней с 1971 по 1995 г.г. (знак внутренних войск МВД СССР)
 «Отличник милиции» с 1970 по 1985 г.г. из белого металла.
 «Отличный пропагандист МВД СССР» с 1981 по 1985 г.г.
 «Отличник милиции» с 1985 по 1991 г.г. из жёлтого металла.
 «За отличную службу в МВД». с 1985 г. награждались офицеры милиции и офицеры внутренних войск МВД СССР.
 «За культурное шефство над органами внутренних дел» Нагрудный знак МВД СССР с 02 ноября 1986 г. по 1991 г.
 «Заслуженный работник МВД 70 лет». 1987 г. знак к 70-ти летию МВД СССР
 «Заслуженный участковый инспектор милиции». с 1987 по 1994 г.г.
 «Почётный сотрудник МВД» с 7 ноября 1998 г.
 Обладатель имеет право на присвоение звания «ветеран труда» при наличии соответствующей выслуги.
 «За отличие в службе в особых условиях» с 31 октября 2012 г.
 «За отличную службу в МВД» I и II степеней с 31 октября 2012 г.
 «Отличник полиции» с 31 октября 2012 г.
 «Участник боевых действий МВД» с 31 марта 2000 г.
 «За содействие МВД» 14 июня 2000 г.
 «За отличие в службе ВВ МВД России» I и II степеней 27 января 1995 г. по 5 апреля 2016 г. (знак внутренних войск МВД России)

 «За верность долгу» 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «За отличие» вневедомственной охраны МВД России с 2 августа 1999 г. по 6 августа 2013 г.
 «За отличие в службе ГАИ» I и II степеней с 25 января 1997 г. по 6 августа 2013 г.
 «Лучший сотрудник криминальной милиции» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Лучший участковый уполномоченный милиции» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Лучший следователь» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Лучший сотрудник специальных подразделений милиции» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Лучший дознаватель» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы милиции» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Лучший работник пожарной охраны» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Отличник милиции» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «Отличный пожарный» с 14 июня 2000 г. по 6 августа 2013 г.
 «200 лет МВД России» с 25 июля 2002 г. по 6 августа 2013 г.
 «200 лет внутренним войскам МВД России» с 24 сентября 2010 г. по 6 августа 2013 г.
 «300 лет российской полиции» памятный знак с 05.03.2018 г.

Профессиональные праздники 
20 января — День делопроизводственной службы МВД России 12 февраля — День полиции общественной безопасности 18 февраля — День транспортной полиции 28 февраля — День образования инспекции по личному составу в системе МВД России1 марта — День эксперта-криминалиста МВД России 16 марта — День ОБЭП (ранее ОБХСС)28 марта — День образования Дежурных частей МВД России6 апреля — День работника следственных органов20 апреля — День мобилизационных подразделений МВД России28 апреля — День создания КРО в системе МВД России31 мая — День подразделений по делам несовершеннолетних
5 июня — День образования российской полиции 10 июня — День создания пресс-служб в системе МВД 14 июня — День работников миграционной службы 21 июня — День кинолога 1 июля — День сотрудника отдела налоговых преступлений (ОНП) (ранее — ФСНП России)3 июля — День ГАИ 6 июля — День финансовой службы МВД России 18 июля — День хозяйственной службы органов внутренних дел 19 июля — День юридической службы МВД России 25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации7 августа — День подразделений оперативно-розыскной информации 2 сентября — День патрульно-постовой службы полиции (ППСП) 06 сентября — День образования центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ, центр "Э")23 сентября — День образования информационных подразделений МВД России27 сентября — День образования НЦБ Интерпола МВД России

3 октября 1988г. - День образования отрядов милиции особого назначения (ОМОН) МВД СССР (с 05 апреля 2016 года ОМОН в составе ФСВНГ России).5 октября 1918г. — День образования службы уголовного розыска России7 октября — День образования штабных подразделений МВД России 12 октября — День кадрового работника , День образования медицинской службы МВД России16 октября — День дознания19 октября — День оперативно-технических подразделений МВД России 10 ноября 1917г. — День образования милиции (01.03.2011 года милиция реорганизована в полицию)15 ноября 1988г.— День образования подразделений по борьбе с организованной преступностью (РУОП, РУБОП,ГУБОП, УБОП) в 2008 году реорганизованы в ОРЧ - оперативно-розыскные части. В 2014 году ОРЧ реогранизованы в отделения по борьбе с оргпреступностью в составе областных управлений уголовного розыска, на чём история РУБОП заканчивается.17 ноября — День участковых уполномоченных полиции10 декабря — День образования подразделений связи МВД России 18 декабря — День образования подразделений собственной безопасности31 декабря — День образования специальных перевозок МВД России

Памятники сотрудникам МВД 

 Памятник сотрудникам УВД Мурманской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей в военное и мирное время у административного здания УМВД России по Мурманской области.
 В городе Тамбове установлен памятник сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей (ул. Советская, Первомайская площадь).
 Памятник пензенским милиционерам.
 Памятник Виктору Сурнину, возглавлявшему УВД Ульяновского облисполкома с 1989 по 1992.
 Памятник милиционерам на Пограничной (Владивосток).
 В подмосковном городе Рузе установлен монумент в память о сотрудниках милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Памятник стоит у входа в музей местной милиции.
 В Абакане установлена мемориальная стела с фамилиями сотрудников милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.
 В городе Орёл возле здания УВД расположен памятник сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
 В городе Иркутск на бульваре Гагарина.
 В городе Белгороде установлен памятник гаишнику — Павлу Кирилловичу Гречихину.
 В городе Омске на Партизанской улице, напротив Культурного центра УМВД России по Омской области.
 В городе Махачкале, напротив здания МВД России по Республике Дагестан.
 
 
 В городе Череповце установлен памятник сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей (бульвар Доменщиков).
 В городе Самаре на улице Куйбышева, на месте сгоревшего здания ГУВД, расположен мемориал сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
 В городе Самаре, на кладбище Рубежное установлен мемориал и имеется аллея с могилами сотрудников ГУВД Самарской области, погибших в пожаре 10 февраля 1999 года в здании ГУВД Самарской области по ул. Куйбышева, д. 42.
 В городе Самаре, по ул. Соколова, д. 34, на первом этаже здания областного управления внутренних дел установлен мемориал в память о погибших при исполнении обязанностей сотрудниках органов внутренних дел Самарской (Куйбышевской) области.
 В городе Самаре, по ул. Калинина, д.13 в фойе здания отдела полиции № 2 управления МВД по г. Самаре (Промышленный район) установлена мемориальная доска в память о младшем инспекторе связи и специальной техники технической группы УВД Промышленного района г. Самары, младшем сержанте милиции Дорогокупле Олеге Владимировиче, погибшем 14.06.1996 г. при исполнении служебных обязанностей на территории Чеченской республики. Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 1996 года № 14825 младший сержант милиции Дорогокупля О.В. награжден орденом Мужества (посмертно).
 В городе Тольятти Самарской области, по Южному шоссе, д. 26, на первом этаже здания городского управления внутренних дел установлен мемориал в память о погибших при исполнении обязанностей сотрудниках органов внутренних дел Самарской (Куйбышевской) области.
 В городе Тольятти Самарской области, на фасаде дома № 84 по ул. Горького установлена мемориальная доска в память о сотруднике кинологического центра УВД г. Тольятти рядовом милиции Кошеле Владимире Николаевиче, погибшем 08 февраля 1982 года при задержании преступника, вооружённого охотничьим ружьём. Именем Кошеля В.Н. также в городе Тольятти переименована улица Промышленная. Рядовой милиции Кошель Владимир Николаевич посмертно награждён орденом Красной Звезды.
 В городе Челябинске на улице Труда в сквере около Краеведческого музея. Скульптурная композиция «Солдатам Правопорядка».
 В городе Кургане в сквере у Областной филармонии открыт памятник погибшим при исполнении сотрудникам МВД.
 Стела погибшим сотрудникам милиции, при исполнении служебного долга 19 сентября 1982 года, установлена в Еравнинском районе Республики Бурятия.
 В городе Ульяновске недалеко от регионального Управления внутренних дел, в маленьком скверике, установлен памятник милиционеру, а в самом здании УВД из бывшего входа на крыльце сделали мемориал погибшим сотрудникам правоохранительных органов.
 В г. Краснодаре по ул. Зиповская, в сквере у Дома культуры ЗИП 6 октября 2008 года установлен памятник "Сыщикам Кубанского уголовного розыска", в память о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудниках уголовного розыска Кубани.
 В г. Краснодаре, по ул. Гаврилова, 96, у входа в здание в главное управление МВД по Краснодарскому краю установлен памятник павшим на боевом посту сотрудникам органов внутренних дел.
 В г. Екатеринбург, Свердловской области, расположен он в парке на территории спортивного комплекса «Динамо» Открылся в сентябре 2002 года к 200-летию МВД России. Памятник олицетворяет символы мужества — щит и меч, а также символику герба России — фигуру Георгия Победоносца и пораженного им змея. Установлен в честь погибшим на боевом посту сотрудников органов внутренних дел.

См. также 
 Полиция России
 Милиция
 Внутренние войска МВД России
 Народный комиссариат внутренних дел СССР
 Список начальников главных управлений МВД России по федеральным округам
 Список командующих войсками региональных командований внутренних войск МВД России
 ХК МВД
 ФК МВД России
 Динамо-МВД
 Динамо-ГУВД

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Щит и меч (газета)

 
Якиманка
 
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину